ESC je lahko :
 Kratica za 
 Electronic Systems Center
 Electronic Stability Control
 Electronic Speed Controller
 European Space Camp
 European Super Cup
 Eurovision Song Contest
 Embryonic stem cell
 escape tipko oz. znak